Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cijulang (Cijulang), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Cijulang (Cineam), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Cijulang (Jampang Tengah), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java